Саржематы:
 Саржематы — гора на Алтае.
 Саржематы — река на Алтае.